Osoby o tym nazwisku:
 Mirosław Bujko – polski pisarz, muzykolog, dziennikarz i publicysta
 Petro Bujko – ukraiński lekarz